Het ATP-toernooi van Amersfoort 2005 (met de officiële naam The Priority Telecom Open 2005) werd van 18 tot en met 24 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van sportpark de Bokkeduinen in de Nederlandse plaats Amersfoort.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-team1= Agustín Calleri
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=3
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Fernando González
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=6
}}

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Puerta
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= J Tipsarević
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Marin
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-team04= F Aldi
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=1
| RD1-team05= I Minář
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-team06= F Serra
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-team07= S Ventura
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Ó Hernández
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=1
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= C Rochus
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-team10= M Tabara
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=5
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= M van Gemerden
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=r
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= J Benneteau
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-team14= A Calleri
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= S Korteling
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=5
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= V Hănescu
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Puerta
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J Marin
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-team03= I Minář
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2='''6
| RD2-team04= S Ventura
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=4
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= C Rochus
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=5
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amersfoort
ATP-toernooi van Amersfoort